Miejscowości w USA:
 Wausau – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Washington
 Wausau – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Wausau – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Gminy w USA:
 Wausau (ang. Wausau Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon